Marahrens ist der Familienname von:

 August Marahrens (1875–1950), deutscher Bischof
 Janina Marahrens-Hashagen (* 1956), deutsche Unternehmerin und Präses der Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven
 Michael Marahrens (* 1956), deutscher politischer Beamter (Bündnis 90/Die Grünen)
 Nicole Marahrens (* 1977), deutsche Leichtathletin